«Горячий снег» — советский художественный фильм о Великой Отечественной войне, снятый в 1972 году по одноимённому роману Юрия Бондарева режиссёром Гавриилом Егиазаровым.

Сюжет 

Посвящение во вступительной заставке:

«Солдатам Великой Отечественной войны посвящается»

Фильм рассказывает об одном из эпизодов сражения на подступах к Сталинграду, а именно Котельниковской оборонительной операции, в которой в полной мере проявились стойкость и сила духа советских солдат.

1942 год. Под Сталинградом окружена 330-тысячная группировка немецких войск фельдмаршала Паулюса. Для разрыва кольца Гитлер отправляет в бой отборные танковые части — так называемый «танковый кулак» под командованием фельдмаршала Манштейна. Нашим войскам отдан приказ любой ценой остановить наступление.

Батарея под командованием лейтенанта Дроздовского (Николай Ерёменко-мл.) после продолжительного марш-броска в декабрьскую стужу окопалась на пехотных позициях дивизии полковника Деева (Вадим Спиридонов) для стрельбы прямой наводкой. Впереди прекратились разрывы, и наступила тревожная тишина. Это означает, что немецкие танки прорвали оборону и движутся на батарею. После авианалёта Ю-88 завязался кровопролитный бой. Убиты многие бойцы артиллерийских расчётов, медсестра, ранен комбат. Немецкие танки прорвались через позицию батареи, но с большими потерями.

На следующий день армия генерала Бессонова (Георгий Жжёнов) перешла в контратаку. От батареи и стрелкового батальона, державших оборону на плацдарме у реки Мышкова, способных передвигаться самостоятельно осталось всего семь бойцов. Командующий армией генерал-лейтенант Бессонов вручает каждому из оставшихся в строю орден Красного Знамени со словами: «Спасибо за подбитые танки… Спасибо… Спасибо… Всё, что могу».

Сюжет в деталях отличается от канонического — некоторые сцены, реализованные в романе, в фильме не находят воплощения (например, поиски пропавшей разведывательной группы после танковой атаки; мысли Кузнецова; вырезан ряд бытовых моментов).

В ролях 
 Георгий Жжёнов — Пётр Александрович Бессонов, генерал-лейтенант, командующий армией
 Анатолий Кузнецов — Виталий Исаевич Веснин, дивизионный комиссар, член военного совета армии 
 Вадим Спиридонов — Деев, полковник, командир дивизии
 Борис Токарев — Николай Кузнецов, лейтенант, командир огневого взвода
 Николай Ерёменко (младший) — Владимир Дроздовский, командир батареи, лейтенант
 Тамара Седельникова — Таня (в романе её звали Зоя), санинструктор
 Юрий Назаров — Уханов, старший сержант, командир орудия
 Араик Бабаджанян — Давлатян, лейтенант
 Алексей Панькин — Чубариков, младший сержант
 Валентин Грачёв — Нечаев, сержант
 Михаил Стрелков — Чибисов, артиллерист
 Александр Кавалеров — Сергуненков, ездовой
 Альберт Дорожко — Евстигнеев, сержант
 Болот Бейшеналиев — Касымов
 Игорь Ледогоров — Осин, полковник, начальник контрразведки
 Харий Швейц — Титков
 Александр Зимин — Тарасенко
 Константин Тыртов — Рубин, ездовой
 Борис Сморчков — Вася, пехотинец Анатолий Игнатков — Святкин, связист Владлен Бирюков — Скорик, старшина Александр Аржиловский — Голованов, старшина Геннадий Корольков — Аржемачев, лейтенант Валентин Иванов — Божичко, майор Лев Золотухин — Яценко, генерал Валерий Лущевский
 Владимир Протасенко
 Александр Воеводин — Беленький, младший лейтенант Вадим Власов
 Борис Руднев — разведчик Владимир Козелков
 Олег Михайлов
 Павел Сиротин
 Г. Скалин
 Александр Лебедев — шофёр полковника Осина (в титрах не указан) Михаил Бочаров — полковник (в титрах не указан)''

Съёмочная группа 
 Сценарий: Юрия Бондарева, Евгения Григорьева, Гавриила Егиазарова
 Постановка: Гавриила Егиазарова
 Главный оператор: Фёдор Добронравов
 Главный художник: Василий Голиков
 Композитор: Альфред Шнитке
 Звукооператор: Владимир Курганский
 Дирижёр: Владимир Васильев
 Режиссёр: Владимир Триадский
 Оператор: С. Шемахов
 Грим: Ю. Емельянова
 Монтаж: М. Димитрато
 Костюмы: Э. Мутушевой
 Комбинированные съёмки:
 оператор — Э. Штырцкобер
 художник — Ф. Красный
 Ассистенты:
 режиссёра — В. Щапова, А Геннадиев, А. Панов
 оператора — В. Манохин, В. Чемендряков
 Редактор: Н. Скуйбина
 Главный военный консультант: генерал армии И. Павловский
 Консультанты: генерал-лейтенант артиллерии В. Воскресенский, полковник П. Симченков
 Директор картины: А. Фрадис

Технические данные 
 Производство: Мосфильм.
 Художественный фильм, односерийный, широкоэкранный, цветной.
 Премьера состоялась 18 декабря 1972 года.
 Танковое сражение фильма снималось на Шиловском полигоне, расположенном в Новосибирской области. Основные сцены были сняты в посёлке Чик (Новосибирская область) и селе Прокудском в 1972 г.
 В кинотеатрах СССР фильм посмотрело 22,9 млн зрителей, в ПНР — 373 000.
В 2013 году кинокомпания «Мосфильм» произвела цифровую реставрацию фильма.

Примечания

Ссылки 

Фильмы СССР 1972 года
Фильмы-драмы СССР
Фильмы о Сталинградской битве
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Гавриила Егиазарова
Исторические фильмы СССР
Экранизации произведений Юрия Бондарева